

Patronyme 

 Pontiac (dit autrement, "Obwandiyag"), est un chef amérindien des Outaouais, une coalition de plusieurs peuples autochtones militant contre le régime britannique. Pontiac serait né vers les années 1720 et il est décédé le  dans l'État de l'Illinois.

Toponyme 

 Pontiac, ville de l'Illinois ;
 Pontiac, ville du Michigan ; 
 Pontiac, municipalité du Québec (MRC Collines-de-l'Outaouais) ;
 Pontiac, municipalité régionale de comté au Québec ;
 le comté de Pontiac, ancienne division administrative du Québec ;
 Pontiac, district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1854 à 1867 ;
 Pontiac, circonscription électorale fédérale au Québec ;
 Pontiac, circonscription électorale provinciale au Québec ;
 Pontiac, zone d'exploitation contrôlée du Québec.

Autres 
 Pontiac, marque automobile américaine du groupe General Motors ;
 Pontiac, marque française de montres, d'appareils photographiques, fabriqués par M.F.A.P., Manufacture française d'appareils photographiques;
 Fièvre de Pontiac, forme bénigne de légionellose ;
 Rébellion de Pontiac, épisode historique canadien (1763-66) emmené par le chef Pontiac.
 'Red Pontiac', cultivar de pomme de terre.